Monumento al Milite Ignoto – monumento di Grosseto
Monumento al Milite Ignoto – monumento di Belgrado